Osoby o tym nazwisku:
 Maksym Priadun – ukraiński piłkarz
 Petro Priadun – ukraiński piłkarz
 Serhij Priadun –  ukraiński zapaśnik, olimpijczyk